Ребри́ха — топоним в России.
 Ребриха — село, административный центр Ребрихинского района Алтайского края.
 Ребриха — станция (тип населённого пункта) в Ребрихинском районе Алтайского края.
 Ребриха — железнодорожная станция Западно-Сибирской железной дороги.
 Ребриха — река в Алтайском крае.